Desa Kedungboto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Kedungboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,58, long 112,77), 
 Desa Kedungboto (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,51, long 112,67), 

Robotskapade Indonesienförgreningar